Svetovni pokal v alpskem smučanju 1969 je tretja sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 12. decembrom 1968 in 22. marcem 1969. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Gertrude Gabl in Karl Schranz.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1969
1969 v športu